Пётр Григорьевич Ятцеров (1918—1978) — советский спортсмен, боксёр, мастер спорта СССР (1939), спортивный организатор, тренер по боксу.

Биография 
Родился 10 июня 1918 г. Воспитывался в Соломенском детском доме. По окончании школы ФЗО работал на Соломенском лесозаводе и петрозаводском авторемзаводе.

Занимался у тренера Юрье Паакки. Участвовал в дальних заплывах в Петрозаводской губе на Чертов стул и Ивановские острова. Выступал за ДСО «Спартак» (Петрозаводск).

В 1937—1939 гг. становился финалистом Центрального совета общества «Спартак», в 1939-м завоевал бронзу на чемпионате страны по боксу в легчайшем весе.

Участник Великой Отечественной войны, командир стрелковой роты, лейтенант, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах в составе второй воздушно-десантной дивизии.

Награждён Орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В феврале 1943 года по ранению демобилизован, работал в Красноярске учителем физкультуры и военного дела в речном техникуме.

В 1946 г. вернулся в Петрозаводск, продолжал участвовать в соревнованиях по боксу, работал тренером по боксу. Летом 1947 г. сборная Карело-Финской ССР по боксу заняла 8-е место среди 18 команд на юношеском первенстве страны в Москве.

Был председателем Федерации бокса Карельской АССР.

В Карелии с 1978 года проводится традиционный Открытый чемпионат и первенство Карелии по боксу памяти первого карельского мастера спорта СССР Петра Григорьевича Ятцерова.

Литература 
 Прошутинский С. Г. Школа Ятцероваe//Северный курьер.-1994.-24 ноября
 Prosutinski, S. Pekka Jattserov ja hanen koulunsa : [Nyrkkeilykousta] // Carelia.-1998.-n: o 1.-S.141-145. — Прошутинский С.Петр Ятцеров и его школа
 Демидова, Т. Спорт и вокруг : [Заметки и ст.] // Петрозаводск.-1997.-5 декабря-С.25.
 Прошутинский, С. П. Очарованные боксом : [об истории бокса в Карелии] / Станислав Прошутинский // ТВР-Панорама. — Петрозаводск, 2018. — 21 ноября (№ 47). — С. 25. — ISSN 1726-8672
 Прошутинский, С. О несостоявшемся турнире, возрождаемом музее и военном билете : [о карельском боксёре Петре Ятцерове] / Станислав Прошутинский // Курьер Карелии. — 2009. — 10 декабря — С. 7
 Петр Ятцеров : Большие люди бокса // Курьер Карелии. — 2004. — 9 декабря — С. 13.

Ссылки 
 П. Ятцеров
 10 июня 1918 года родился Пётр Григорьевич Ятцеров
 Атакуй или проиграешь

Примечания 

Мастера спорта СССР по боксу
Тренеры по боксу СССР
Спортсмены Карелии
Тренеры Карелии
Похороненные на Сулажгорском кладбище
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры рот в Великой Отечественной войне